Plaats in Indonesië
 Mlese (Cawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Mlese (Ceper), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Mlese (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java